Тасило (Tassilo; Thassilo) е име на:

 Тасило I (560-610), херцог на Бавария (591-610)
 Тасило II († 719), херцог на Бавария (716–719)
 Тасило III (741-796), херцог на Бавария (748-788)